Жизневский — русская, белорусская, польская фамилия.

Известные носители 
 Жизневский, Август Казимирович (1819—1896) — русский археолог.
 Жизневский, Михаил Михайлович (1988—2014) — Герой Украины, участник Евромайдана, один из трех первых убитых в Киеве в январе 2014 года.
 Жизневский, Тихон Игоревич (род. 1988) — российский актёр театра и кино.

См. также 
 Жизневские — дворянский род.